Doerner oder Dörner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Doerner (1892–1964), deutscher Maler

 Andreas Dörner (* 1960), deutscher Medienwissenschaftler
 Andy Dörner (* 1976), deutscher Kraftdreikämpfer
 Arnulf Dörner (* 1948), Privatdozent, Chirurg in Hamburg
 Axel Dörner (* 1964), deutscher Jazz-Trompeter und Komponist
 Bernward Dörner (* 1956), deutscher Zeithistoriker
 Dietrich Dörner (* 1938), deutscher Psychologe
 Eleonore Dörner (1912–1997), deutsche Germanistin und Schriftstellerin
 Friedrich Karl Dörner (1911–1992), deutscher Althistoriker
 Fritz Dörner (1908–1976), deutscher Soldat und Arzt
 Günter Dörner (1929–2018), deutscher Mediziner und Sexualforscher
 György Dörner (* 1953), ungarischer Schauspieler und Kulturpolitiker
 
 Heiner Dörner (* 1940), deutscher Ingenieur und Kommunalpolitiker
 Heinrich Dörner (* 1948), deutscher Rechtsprofessor
 Helmut Dörner (1909–1945), Offizier der Polizei und der Waffen-SS
 Herbert Dörner (1930–1991), deutscher Fußballspieler
 Horst Dörner (* 1930), deutscher Unternehmer
 Josefine Doerner (1895–1968), deutsche Politikerin (CDU)
 Karl Dörner (1893–1956), deutscher Geistlicher und theologischer Schriftsteller
 Karl Franz Dörner (* 1970), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Doerner (1903–1987), deutscher Rechtsanwalt
 Katja Dörner (* 1976), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Klaus Dörner (1933–2022), deutscher Psychiater und Psychiatriehistoriker
 Luke Doerner (* 1979), australischer Hockeyspieler
 Manfred Dörner (* 1945), Berliner Künstler
 Max Doerner (1870–1939), deutscher Maler, Restaurator und Kunsttheoretiker
 Michael Dörner (* 1959), deutscher Künstler
 Olaf Dörner (* 1969), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Rainer Dörner (* 1937), deutscher Hindernisläufer
 Reinhard Dörner (* 1961), deutscher Physiker
 Stephan Dörner (* 1982), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Walter Dörner (* 1895), deutscher Politiker (DBD)

Siehe auch:
 Otto Dörner, ein Unternehmen der Abfallwirtschaft
 Doerne
 Dorner bzw. Dorner (Begriffsklärung)
 Doerner Institut dient zur Betreuung der Bestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen